Ardrossan ist der Name folgender Orte:

 Ardrossan (Schottland), eine Hafenstadt in North Ayrshire, Schottland
 Ardrossan (Australien), eine Hafenstadt am Gulf Saint Vincent in South Australia, Australien